Denna artikel behandlar företaget känt som Eidos plc 2008-2009 och Square Enix Europe sedan 2009. För företaget känt som Eidos plc 1990-2005, se Eidos Interactive

Square Enix Europe, tidigare känt som Eidos plc och SCI, var holdingbolaget för Eidosgruppen som innehöll den engelska datorspelsproducenten Eidos Interactive, som publicerat bland annat Tomb Raider och Hitman. Idag är det företaget som ansvarar för Square Enix's distribution av spel i Europa.

Efter ett framgångsrikt övertagande av Square Enix som började gälla den 22 april 2009, avskrevs alla aktier i Eidos den 21 april 2009. En omorganisation av Square Enix europeiska verksamhet ledde till att företaget bytte namn från Eidos plc till Square Enix Europe. Man beslöt att alla nya produkter skulle publiceras av Square Enix och att tidigare skapade spel skulle fortsätta publiceras av Eidos Interactive.

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats 

Brittiska datorspelsföretag
Företag bildade 1988